Lafforgue es un apellido de origen francés que puede hacer alusión a: 
 Jorge Lafforgue: Escritor, crítico y editor argentino. 
 Laurent Lafforgue: Matemático francés.
 Ingrid Lafforgue: Esquiadora alpina francesa.
 Britt Lafforgue: Esquiadora alpina francesa.